Cataloguing in Publication, een catalogisering van te verschijnen boeken
 Cleaning in place, reiniging zonder demontage
 Cahn-Ingold-Prelog-prioriteitsregels, een term uit de organische chemie

Zie ook
 CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)